МИФИ:
 Распространённое именование Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (г. Москва).
 МИФИ — футбольный клуб Москвы при университете.

См. также 
 Мифи — один из департаментов Западного региона Камеруна.